Son hace referencia a varios artículos:

Música

Son, el nombre común de varios géneros musicales de origen afro-caribeño-mestizo que se cultivan en varios países de la cuenca del mar Caribe, del Golfo de México y de Guatemala, entre los que cuentan:

Cuba
 heumin son;

 Son cubano;
 Son montuno;

México

 Huapango, llamado son huasteco;
 Son istmeño, del istmo de Tehuantepec;
 Son arribeño, de la sierra Gorda de Querétaro Arteaga, de Guanajuato y de San Luis Potosí;
 Son Jarocho, de la costa del sotavento veracruzano;
 Son calentano, de la región de Tierra Caliente, en México;
 Son de artesa, un género musical de los afromestizos de la Costa Chica de Guerrero; 
 Son de concheros, cultivado por algunas cofradías de grupos nahuas o mestizos del centro de México;
 Son abajeño, cultivado en la Meseta Tarasca, de Michoacán;
 Son de mariachi, el género del que fue nativo la orquesta musical conocida como mariachi, propia del occidente de México (Jalisco, Colima y Nayarit);
 Son de tamborileros de Tabasco, son típico del estado de Tabasco;
 jarana yucateca, el son típico de Yucatán;
 Chilena, un género de origen sudamericano cultivado en la costa de Guerrero y Oaxaca;

Nicaragua

 Son nica, estilo musical indistintamente nicaragüense desarrollado por Camilo Zapata; una característica muy importante del mismo es el uso de temas populares del pueblo y el español vernáculo nicaragüense;

Acústica

 Son o sonio, la unidad de medida para indicar la sonoridad;

Localidades

 Son (España), parroquia del municipio de Navia de Suarna en la provincia de Lugo, España;
 Son (Francia), Francia;
 Son del Pino, pedanía del municipio del Alto Aneu en la provincia de Lérida, España;

Además

 Son (jardín), tipo de jardín desarrollado en Mallorca;
 Son (serie de televisión), una serie de televisión turca.